Cousens est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1918-2008), plongeuse professionnelle britannique
 (1938-2017), homme politique canadien en Ontario
, femme d'affaires américaine
 (né en 1943), homéopathe et nutritionniste américain
 (1874-1937), homme d'affaires et éducateur américain
, athlète paralympique australien

Voir aussi
Armand Coussens (1881-1935), peintre et graveur français

Homonymie de patronyme